Antonio Visentini, włoski malarz, znany przede wszystkim z wedut Wenecji
 Bruno Visentini, włoski polityk, prawnik i nauczyciel akademicki, minister, parlamentarzysta
 Roberto Visentini,  włoski kolarz szosowy